Schwanenflügel steht für:
 Schwanenflügel (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Schwanenflügel ist der Familienname folgender Personen:
 Angelika von Schwanenflügel-Krogmann (1919–1978), deutsche Autorin, Journalistin und Schriftstellerin
 Matthias von Schwanenflügel (* 1958), deutscher Jurist, Ministerialdirektor und Honorarprofessor